Jacques Moreau peut désigner :

 Jacques Moreau (1918-1961), historien belge ;
 Jacques Moreau (1931-2019), universitaire français ;
 Jacques Moreau (1933-2017), homme politique français ;
 Jacques Moreau (1884-1962), officier de marine français ;
 Jacques-Joseph Moreau (1804-1884), psychiatre français.